Onderdistrict in Indonesië
 Wonosari (Gunung Kidul), een onderdistrict van het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Wonosari (Bondowoso), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Wonosari (onderdistrict van Malang), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Wonosari (Klaten), een onderdistrict van het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Wonosari (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Wonosari (stad), de hoofdstad van het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Wonosari (Gading Rejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Wonosari (Mesuji Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Wonosari (Bonang), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Gondangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Pegandon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Sadang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Siwalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Wonosari (Panai Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Wonosari (Grujugan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Wonosari (Puger), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Wonosari (Tutur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Wonosari (Bengkalis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
 Wonosari (Lirik), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
Station in Indonesië
 Station Wonosari, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java